Rolnica (Sherardia) – rodzaj roślin z rodziny marzanowatych
 zwyczajowa nazwa rodzajowa niektórych motyli z rodziny sówkowatych:
 rolnica aksamitka (Noctua fimbriata)
 rolnica białoplamka (Cerastis leucographa)
 rolnica boćwinówka (Ochropleura plecta)
 rolnica brunatna (Diarsia brunnea)
 rolnica czopówka (Agrotis exclamationis)
 rolnica dwutrapezka (Xestia ditrapezium)
 rolnica gwoździówka (Agrotis ipsilon)
 rolnica komes (Noctua comes)
 rolnica łubówka (Agrotis clavis)
 rolnica łupkówka (Cerastis rubricosa)
 rolnica malinówka (Diarsia rubi)
 rolnica miedzianka (Chersotis cuprea)
 rolnica niklica (Xestia baja)
 rolnica panewka (Xestia c-nigrum)
 rolnica porfirówka (Lycophotia porphyrea)
 rolnica przepaska (Agrotis pronuba)
 rolnica sierotka (Noctua orbona)
 rolnica szerokopaska (Noctua janthina)
 rolnica sześciokreska (Xestia sexstrigata)
 rolnica szkółkówka (Agrotis vestigialis)
 rolnica tasiemka (Noctua pronuba)
 rolnica trójkątówka (Xestia triangulum)
 rolnica trzaska (Xylena exsoleta)
 rolnica wąskopaska (Noctua janthe)
 rolnica zbożówka (Agrotis segetum)
 rolnica zbutewka (Axylia putris)
 rolnica znakówka (Xestia xanthographa)
 rolnica żółtozielona (Anaplectoides prasina)